Pia Desideria puede referirse a:

 Pia Desideria (1624). Libro de emblemas escrito por el sacerdote jesuita Herman Hugo en 1624, muy influyente durante el siglo XVII.
 Pia Desideria (1675). Libro escrito por Philipp Jacob Spener en 1675. Texto fundamental del pietismo.